Campioana en-titre este Liudmila Samsonova, dar a pierdut în runda a doua în fața Veronika Kudermetova.

Ons Jabeur a câștigat titlul după ce  Belinda Bencic s-a retras din finală la scorul de 6–3, 2–1.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Secțiune 1

Secțiune 2

Calificare

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
Main draw
Qualifying draw

2022
WTA Tour 2022